Las ecorregiones terrestres de Chile comprenden: 
 Desierto de Atacama
 Puna (Puna seca centroandina)
 Ecorregión del matorral chileno
 Ecorregión bosque valdiviano
 Ecorregión bosque subpolar magallánico
 Ecorregión bosque templado de Juan Fernández
 Ecorregión matorral de San Félix y San Ambrosio
 Ecorregión bosque subtropical de Rapa Nui
 Ecorregión terrestre estepa andina austral

Véase también 
 Biogeografía
 Ecorregión
 Ecorregiones marinas de Chile
 Geografía de Chile
 Región neotropical

Referencias

Enlaces externos 
  Subpolar Nothofagus forests (NT0402) WWF
  Valdivian temperate forest (NT0404) WWF
  Atacama Desert (NT1201) WWF
  Chilean Matorral (NT1303) WWF 
  Central Andean Dry Puna (NT1001) WWF
  San Félix-San Ambrosio Islands temperate forests (NT0403) WWF
  Rapa-Nui subtropical broadleaf forests (OC0111) WWF
  Juan Fernández Islands temperate forests (NT0401) WWF
  Southern Andean steppe ecoregion (NT1008) WWF

Geografía de Chile
Ecología de Chile